Эд-Даэйн или Эд-Дуэйн () — город на юго-западе Судана, расположенный на территории штата Южный Дарфур.

Географическое положение 
Город находится в северо-восточной части штата, на высоте 449 метров над уровнем моря.
Эд-Даэйн расположен на расстоянии приблизительно 145 километров к юго-востоку от Ньялы, административного центра провинции и на расстоянии 815 километров к юго-западу от Хартума, столицы страны.

Климат

Демография 
По данным последней официальной переписи 1993 года, население составляло 73 335 человек.
Динамика численности населения города по годам:

Экономика 
Основу экономики города составляет сельскохозяйственное производство. В окрестностях Эд-Даэйна культивируют просо, кукурузу, арахис, кунжут и др. В городе расположен один из крупнейших в Судане рынков по продаже скота.

Транспорт 
Через город проходит железнодорожная линия, соединяющая города Ньяла и Эль-Обейд. Ближайший гражданский аэропорт расположен в городе Ньяла.

См. также 
 Города Судана

Примечания 

Города Судана